Лукаре́лли () — итальянская фамилия.
 Лукарелли, Алессандро (род. 1977) — итальянский футболист.
 Лукарелли, Кристиано (род. 1975) — итальянский футболист. 
 Лукарелли, Рикардо (род. 1992) — бразильский волейболист, олимпийский чемпион.